Getreue Darstell. Gew., es un libro con ilustraciones y descripciones botánicas que comenzó a editar Friedrich Gottlob Hayne y continuado por Johann Friedrich Brandt, Julius Theodor Christian Ratzeburg y Johann Friedrich Klotzsch. Fue editado en ocho volúmenes en los años 1805–1846 con el nombre de Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde Gebrauchlichen Gewachse.

Referencias

Enlaces externos 
En IPNI

Libros de botánica
Publicaciones científicas